Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Eyal Ran che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Jose Imaz-Ruiz 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (primo turno)
 Jan Kodeš, Jr. /  David Rikl (primo turno)

 Jon Ireland /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Tom Kempers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1995